Anders Nordin, švedski hokejist, * 26. februar 1944, Švedska.

Nordin je v švedski ligi igral za klube Alfredshems IK oziroma MoDo Hockey, kjer je odigral deset sezon, Rögle BK in Örnsköldsviks SK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1970, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel eno podajo na štirih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Alfredshems IK
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 64/65
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 18
| 7
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 9
| 5
| 14
|
| 6
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 17
| 6
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 17
| 5
| 22
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 4
| 3
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 72/73
|
| 19
| 4
| 4
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 73/74
|
| 27
| 16
| 16
| 32
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 26
| 7
| 9
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örnsköldsviks SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örnsköldsviks SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 217
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Örnsköldsviks SK